Rolo puede referirse a:
 El rolo, denominación usada en Colombia para referirse a los bogotanos descendientes de personas que no son bogotanas.
 Rolo, municipio de la provincia de Reggio Emilia, en la región de Emilia-Romaña (Italia).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Rolo Díez (o Rolando Aurelio Díez Suárez; n.1940), escritor, periodista, adaptador y guionista argentino que se estableció en México después de exiliarse.
 Rolo Pereyra (f.2004), director de cine y televisión argentino.
 Rolo Puente (o Rolando Domínguez Pardo; 1939-2011), actor, humorista y cantante argentino.

Además, puede referirse a las siguientes obras artísticas:
 Rolo, el marciano adoptivo, historieta argentina guionada por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López.
 Rolo y el secreto del guisante, película estadounidense de animación de 2002, dirigida por Mark Swan.

Enlaces externos